Tacho steht für

 Kurzform von Tachometer
 Tacho (Automagazin), ein Fernsehmagazin des Schweizer Fernsehens

Siehe auch
 Tachov

Abkürzung